Кузнечи́хин — русская фамилия.

 Кузнечихин, Евгений Петрович (род. 1936) — советский и российский детский хирург. Профессор кафедры детской хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (с 1991), главный специалист по детской травматологии и ортопедии при Минздраве РФ (1995—1997), Заслуженный врач Российской Федерации (2002).
 Кузнечихин, Сергей Данилович (род. 1946) — советский и российский писатель.